The Ride () может означать:

 Музыкальные альбомы
 The Ride — альбом группы Los Lobos 2004 года.
 The Ride — альбом группы Catfish and the Bottlemen 2016 года.
 The Ride — альбом Нелли Фуртадо 2017 года.

 Песни
 «The Ride» — песня Дэвида Аллана Коу 1983 года.
 «The Ride» — песня Рафала Бжозовского 2021 года.

См. также 
 Ride